Erlebnisstraße – trasa turystyczna o szczególnych walorach krajobrazowych, kulturowych lub historycznych, występująca w Austrii.

W Austrii wytyczono ponad 60 tras turystycznych typu Erlebnisstraßen (inna nazwa: Themenstraßen – droga tematyczna), służących wyeksponowaniu unikalnego krajobrazu lub promocji regionalnych produktów i usług. 17 z nich Austriackie Stowarzyszenie Turystyczne nazwało „trasami marzeń” ze względu na ich różnorodność kulturową oraz piękno krajobrazu:
 Großglockner-Hochalpenstraße
 Österreichische Romantikstraße
 Waldviertler Textilstraße
 Südsteirische Weinstraße
 Steirische Apfelstraße
 Mühlviertler Museumsstraße
 Schlösserstraße
 Käsestraße Bregenzerwald
 Eisenstraße
 Märchenschlossstraße
 Holzstraße in der Steiermark
 Moststraße
 Goldeck-Panoramastraße
 Villacher Alpenstraße
 Nockalmstraße
 Malta-Hochalmstraße
 Silvretta-Hochalpenstraße

Rozróżnia się erlebnisstraßen / themenstraßen: kulinarne, kulturalne, kulturowo-historyczne oraz krajobrazowe. Bardziej szczegółowo dzieli się je natomiast na drogi: alpejskie, kwiatowe, jabłkowe, olejowe, mleczne, serowe, winiarskie, handlowe, sztuki, historyczne i pałacowe.

Drogi w Austrii
Turystyka w Austrii